Соконуско има више значења:

 Соконуско (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соконуско (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соконуско (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Соконуско (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Соконуско (Соконуско, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику